Колумба () может означать:
 Колумба («Голубь Церкви», 521—597) — ирландский святой, монах-проповедник христианства в Шотландии.
 Колумба из Санса (257—273) — святая из Санса (память 31 декабря).
 Колумба — святая из Корнуолла, девственница и мученица (память 13 ноября).
 Kolumba — художественный музей в городе Кёльн.

См. также 
 Колумб (значения)
 Колумбан
 Голубь (значения)

Святые Корнуолла